Нина Изергина:
 Изергина, Нина Ивановна — доктор политических наук, профессор Мордовского университета.
 Изергина, Нина Петровна (1927—2009) — литературовед, профессор Вятского государственного гуманитарного университета, исследователь литературной жизни Вятки.